Abondance steht für:
 Abondance (Haute-Savoie), Gemeinde im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Abondance (Käse), französische Käsesorte
 Abondance (Rind), französische Rinderrasse